Klaus Brandner ist der Name folgender Personen:

* Klaus Brandner (Politiker) (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Brandner (Künstler) (* 1965), österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Klaus Brandner (Skirennläufer) (* 1990), deutscher Skirennläufer